Тарабаров:

 Тарабаров — речной остров на реке Амур.
 Тарабаров, Сергей Дмитриевич  (1955—2020) — галерист, куратор, директор московской галереи наивного искусства «Дар».
 Тарабарова, Светлана Васильевна (род. 1990) — украинская певица, композитор и автор песен, музыкальный продюсер, актриса.